Премия «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм () — награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно с 1942 года.

Список лауреатов и номинантов

1942

1943 (Лучший документальный фильм) 
Награды в категории за «Лучший документальный фильм» вручались только в 1943 году. В номинации было представлено 25 документальных лент (как короткометражных, так и полнометражных), из них специальных призов были удостоены четыре.

1944—1950 
 Первоначально список номинантов состоял из 21 ленты, из которых впоследствии комитет выбрал только 7, включённых в последний тур голосования.

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000 
С 1994 года на премию номинируются наиболее ключевые фигуры, участвовавшие в создании ленты, как правило это режиссёр и продюсер фильма.

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший документальный фильм (1943) и лучший документальный короткометражный фильм в базе данных американской киноакадемии

Документальный короткометражный фильм